Sergio Maldini (1923-1998), journaliste et écrivain italien ;
Cesare Maldini (1932-2016), ancien joueur et entraîneur de football ;
Paolo Maldini (1968-), ancien joueur de football, fils de Cesare.
Daniel Maldini (2001-), joueur de football, fils de Paolo.